

Personnalités 

 Anke Jannie Landman (née en 1974), patineuse de vitesse sur piste courte néerlandaise ;
 Wim Landman (1921-1975), footballeur néerlandais ;
 Yuri Landman (né en 1973), artiste néerlandais.

Voir aussi 
 Landmann (titre)